Нижче наведено список 242 муніципалітетів провінції Бергамо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Бергамо